Мари Лузињанска () (o. 1223 - 1. октобар 1260) била је грофица Еа у Француској, кћерка и наследница Раула II Лизињана и његове друге жене Јоланд од Друа. Мари је постала госпа Исудана и грофица Еа 1250.

Удала се за Алфонса од Бријена око 1249. Имали су најмање двоје деце, сина Жана и ћерку Бланш. Могуће је да су имали још две кћери, Изабелу и Маргурит.

Породично стабло

Референце 

Умрли 1260.
Историја Француске у средњем веку